Джилджит Досандж (, , род. 6 января 1984 года, Досандж Калан, Индия) — индийский певец, актёр и телеведущий. Является одной из главных звёзд в музыкальной индустрии на языке панджаби.

Биография 
Джилджит родился в деревне Досандж Калан в сикхской семье. Его отец, Балбир Сингх, был сотрудником  в отставке, а мать Суквиндер Каур — домохозяйка. У него также есть старшая сестра и младший брат. В Досандж Калан он провел раннее детство, а потом переехал в город Лудхиана, где он получил среднее образование, включая диплом общественной школы имени Шри Гуру Харкришан. Во время учёбы, он начал исполнять киртан (религиозную музыку сикхов) в местных гурдварах.

В 2004 году Дилджит выпустил дебютный альбом Ishq Da Uda Ada под лейблом Finetone Cassettes, подразделении T-Series. Руководитель компании Раджиндер Сингх, который помог ему дебютировать на региональном уровне, предложил ему сменить произношение имени на Дилджит вместо Далджит. В том же году выпустился второй альбом Dil ()

В 2005 году выпустил третий альбом Smile, с такими хитами как «Nachh Diyan Alran Kuwariyan» и «Paggan Pochviyan Wale» стали популярными в регионе и у панджабиязычной диаспоры. В 2010 году выпустил альбом The Next Level с девятью песнями. В том же году он дебютировал как закадровый исполнитель в фильме  с Джимми Шергилом в главной роли.

В 2011 году Дилджит дебютировал как актёр в региональном кинематографе в фильме The Lion of Punjab, который однако провалился в прокате, но песня «Lak 28 Kudi Da» имела огромный успех. Эта песня, которую он спел с рэпером Йо Йо Хани Сингх, заняла первое место в чарте среди официальных скачиваний азиатских песен в США. В том же году вышел фильм Jihne Mera Dil Luteya, сделавший хорошую кассу, для которого Дилджит исполнил шесть композиций из двенадцати.

В 2012 году музыкант дебютировал в Болливуде в качестве закадрового исполнителя в фильме  с песней «Pee Pa Pee Pa», также появившись в музыкальном номере этого фильма. В том же году вышел фильм Jatt & Juliet, который стал одним из самых кассовых фильмов в истории пенджабского кинематографа и принёс ему награду в номинации за лучшую мужскую роль на местной кинопремии PTC Punjabi Film Award. В 2013 году состоялась премьера видеоклипа на песню «Proper Patola» на видеоканале Vevo, став первой песней на панджаби вышедшей на этом канале и набрав один миллион просмотров. В следующем году на экраны вышел фильм Punjab 1984, основанный на реальных событиях пенджабского мятежа в 1984-1986 годах. Фильм получил Национальную кинопремию в номинации за лучший фильм на панджаби. В том же году Дилджит стал первым южно-азиатским артистом, который посещал штаб-квартиры Google, Facebook, Twitter, YouTube и Instagram в один и тот же день.

В 2016 году Дилджит дебютировал как актёр в Болливуде, сыграв полицейского-сикха в картине «Летящий Пенджаб». Незадолго до премьеры Центральный совет по сертификации фильмов посчитал, что фильм представляет Пенджаб в негативном свете, и потребовал обширной цензуры до релиза, а высший суд Бомбея позже удалил одну сцену. Музыкант также исполнил в фильме одну из песен.

В 2017 году вышел фильм , где он сыграл главную роль вместе с Анушкой Шарма. Картина имела коммерческий успех и неоднозначные оценки критиков.
В том же году он был членом жюри телепрограммы Rising Star, индийской версии телепередачи «Артист»

В 2018 году вышел фильм «Welcome To New York» в паре с Сонакши Синха, но фильм получил негативные отклики и провалился в прокате.
В том же году вышел фильм , где он сыграл игрока хоккея на траве Сандипа Сингха, фильм имел коммерческий успех и стал для него первым хитом в Болливуде в качестве главного героя

Сейчас Дилджит гастролирует по стране и даёт концерты за рубежом для пенджаби-язычной диаспоры.

Дискография 
  — Ishq Da Uda Adaa
  — Dil
  — Smile
  — Ishq Ho Gaya
  — Chocolate
  — The Next Level
  — Sikh (религиозный альбом)
  — Back 2 Basics
  — Sikh 2 (религиозный альбом)
  — CON.FI.DEN.TIAL

Фильмография

В качестве певца 

  (2010) — «Punjabi Munde»
  (2011) — «Lak 28 Kudi Da», (feat. Йо Йо Хани Сингх), «Lions Of Punjab», «Ishaq Tilasmi Jaadu» (feat. Риту Патхак), «Wow Wow» (feat. Риту Патхак), «Gore Gore», «Aj Tenu Nachna Di»
  (2011) — «Fukre», «Jitthe Ho Jiye Khadde» (дуэт с Гиппи Гревал), «Jhanjhar», «Supna», «Aakadd Dikhawe», «Yaari Nalo Vadh Cheez»
  (2012) — «Pee Pa Pee Pa Ho Gaya»
  (2012) — «Mere Dad Ki Maruti»
  — «Aidaan Hi Nachna»
  (2015) — «Sunn Ve Poorna»
  (2015) — «Tung Tung Baje»
 Летящий Пенджаб (2016) — «Ik Kudi»
  (2017) — «Move Your Lakk» (трио с Сонакши Синха, Бадшах)
  (2017) — «Naughty Billo»
  (2017) — «Sadda Move»
 Когда Гарри встретил Седжал (2017) — «Raula»
  (2018) — «Pant Mein Gun»
  (2018) — «Proper Patola»

В качестве актёра

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Поп-фолк-исполнители
Исполнители бхангры